Vaughn peut désigner :

Patronyme 

 Adamae Vaughn (1905-1943), une actrice américaine ;
 Arthur Vaughn (1924-2007), patineur artistique américain ;
 Billy Vaughn (1919-1991), musicien et chef d’orchestre américain ;
 Carrie Vaughn (née en 1973), écrivain américain de fantasy ;
 David Vaughn (né en 1952), joueur de basket-ball américain ;
 David Vaughn (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
 Greg Vaughn (né en 1965), ancien joueur de baseball américain ;
Hester Vaughn, domestique condamnée à mort en 1868 pour infanticide ;
 Jacque Vaughn (né en 1975), ancien joueur américain de basket-ball ;
 Jane Vaughn (1921-2016), patineuse artistique américaine ;
 Matthew Vaughn (né en 1971), réalisateur et scénariste de cinéma britannique ;
 Maurice John Vaughn (né en 1958), chanteur, guitariste et saxophoniste américain de blues ;
 Mo Vaughn (né en 1967), ancien joueur de baseball américain ;
 Robert Vaughn (1932-2016), acteur américain ;
 Viktor Vaughn (né en 1971), pseudonyme d'un artiste américain de hip-hop ;
 Vince Vaughn (né en 1970), acteur américain.
C'est aussi un prénom porté par 
Vaughn Bodé (1941–1975), auteur de bandes dessinées underground américain ;
Vaughn Monroe (1911–1973), chanteur américain.

Toponyme 

 Vaughn, localité du Montana ;
 Vaughn, localité du Nouveau-Mexique.
 La Richard Vaughn Farm, ferme du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, inscrite au Registre national des lieux historiques .